Урывки — название населенных пунктов в России:
Урывки — село в Тюменцевском районе Алтайского края.
Урывки — деревня в Елецком районе Липецкой области.